Hay diferentes personas de nombre Craig Reynolds:
 Craig Reynolds: Actor estadounidense.
 Craig Reynolds: Artista de gráficos por computador.
 Craig Reynolds: Jugador de Béisbol.